Duffy’s Tavern (film)
 Duffy’s Tavern (słuchowisko)